Бојник је појам који може да се односи на:

 Бојник - место на коме се одиграла нека битака (бој);
 Бојник - насеље у општини Бојник у Србији; 
 Општина Бојник - насеље у Јабланичком округу са седиштем у истоименом граду;
 Бојник (Сарајево) - насеље у граду Сарајеву у општини Нови Град, Федерација БиХ, БиХ.